RMX steht für:
 iRMX, Echtzeitbetriebssystem
 Reverse MX, zur Absender-Autorisierung bei E-Mail
 RMX Risk Management Exchange AG, hervorgegangen aus: Warenterminbörse Hannover und Dekrebo München

rmx steht für:
 Romam (ISO-639-3-Code), eine der Bahnar-Sprachen

Abkürzung